Stazione di Messina Centrale – stazione della Sicilia
 Stazione di Messina Marittima – stazione di interscambio tra treno e traghetto della Sicilia